Bruce Rogers peut désigner :
 Bruce Rogers (1870–1957), un typographe américain ;
 Bruce Rogers, un journaliste, écrivain et politicien canadien ;
 Bruce Holland Rogers (1958-), un écrivain américain de science-fiction.